dawne gminy:
 gmina Szumsk – gmina wiejska, powiat wileńsko-trocki, woj. wileńskie
 gmina Szumsk – gmina wiejska, powiat krzemieniecki, woj. wołyńskie
 gmina Szumsk – gmina wiejska, powiat mariampolski, gubernia suwalska